Steve ou Stephen Ward est un nom pouvant désigner:

Steve Ward (né en 1950), boxeur britannique
Steve Ward (né en 1955), homme d'affaires américain
Steve Ward (né en 1960), législateur américain
Steve Ward, informaticien et ingénieur américain
Steve Ward (né en 1986),  joueur de hockey sur glace canadien
Steve Ward (né en 1958), joueur de cricket anglais
Steve Ward (né en 1980), personnalité télévisuelle américain
Stephen Ward (né en 1985), joueur de football irlandais
Stephen Ward (1912-1963), ostéopathe britannique, impliqué dans l'Affaire Profumo
Stephen Ward (né en 1973), haltérophile britannique

Voir aussi

Stephen Ward Doubleday (1845-1926), banquier américain
Stephen Ward Sears (né en 1932), historien américain

Homonymie de personnes